Burtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Burtjärnen, Dalsland, sjö i Munkedals kommun,  (4 ha)
Burtjärnen (Ludvika socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (22,6 ha)
Burtjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (17,2 ha)
Burtjärnen (Bjuråkers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Burtjärnen (Ovanåkers socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Burtjärnen (Lidens socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (10,8 ha)
Burtjärnen (Ljustorps socken, Medelpad), sjö i Timrå kommun, 
Lill-Burtjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (9,39 ha)
Stor-Burtjärnen, sjö i Sundsvalls kommun,  (13,5 ha)
Burtjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Burtjärnen (Ådals-Lidens socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (16,8 ha)
Lill-Burtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Burtjärnen, Västerbotten, sjö i Vännäs kommun,

Se även
Buretjärn
Bjurtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn